Rufino Blanco puede referirse a:

 Rufino Blanco Fombona (1874-1944), político venezolano.
 Rufino Blanco Sánchez (1861-1936), pedagogo español.